Санхуанита има више значења:

 Санхуанита (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санхуанита (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санхуанита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику